VIERA (, , ) — торговая марка Panasonic на рынке плоскопанельных телевизоров.

О торговой марке 
Под торговой маркой VIERA с 2004 года компания Panasonic выпускает плазменные и жидкокристаллические телевизоры.
Кроме того, VIERA — это также и обобщающее название фирменных технологий формирования изображения Panasonic, в основе которых три составляющие: процессор, драйвер и панель.

Эволюция от кинескопа до телевизора VIERA 
 1952 год — первый ч/б ЭЛТ-телевизор Panasonic
 1960 год — первый цветной ЭЛТ-телевизор Panasonic
 1996 год — первый плазменный дисплей Panasonic 26 дюймов
 2004 год — первый плазменный телевизор Panasonic VIERA (TH-42PV30)

Рекорды VIERA 
 2005 год — первый в мире плазменный телевизор 65 дюймов
 2006 год — первая в мире серийная плазменная панель 103 дюйма
 2007 год — первый в мире плазменный телевизор 42 дюйма Full HD
 2008 год — первый в мире плазменный телевизор 150 дюймов
 7 октября 2008 года компания Panasonic выпустила свой 300-миллионный телевизор и стала первым TV-производителем, достигшим столь весомого производственного показателя.

Производство и сборка 
 1-я фабрика Ибараки, Япония. Ввод в эксплуатацию 2003
 2-я фабрика Шанхай, Китай. Ввод в эксплуатацию 2004
 3-я фабрика Амагасаки, Япония. Ввод в эксплуатацию 2005
 4-я фабрика Амагасаки, Япония. Ввод в эксплуатацию 2007
 5-я фабрика Амагасаки, Япония. Ввод в эксплуатацию Май 2009

Ведется строительство фабрики по производству ЖК-панелей IPS Alpha в городе Химэдзи, Япония.
Сборка моделей для Российского рынка осуществляется в Чехии (Плазма) и Малайзии (ЖК).

Модельный ряд 
Модельный ряд по году выпуска.

2009 
15 мая 2009 года на ежегодной пресс-конференции Panasonic была представлена концепция Новая VIERA, в основе которой измененный подход к именованию серий и маркировке моделей.
Теперь в каждой из представленных серий есть как плазменные, так и ЖК-телевизоры (раньше было четкое разделение серий на «Плазма» / «ЖК»).

Новая маркировка

Маркировка на примере плазменного телевизора Panasonic VIERA TX-PR50V10 и ЖК-телевизора Panasonic VIERA TX-LR37V10

 TX — телевизор
 P — плазменный, L — жидкокристаллический
 R — для России
 50, 37 — Размер диагонали
 V — серия

Серии 
 Серия Z — супертонкие и стильные (толщина всего 1 дюйм, великолепная передача движения с технологией 600Hz Sub-Field Drive, поддержка VIERA Cast).
 Серия V — телевизоры, обладающие новейшими интерактивными и сетевыми возможностями (поддержка VIERA Cast, яркие и насыщенные цвета благодаря расширенной цветовой палитре c Digital Cinema Colour).
 Серия G — «лучший выбор для домашнего кинотеатра» (плазменные телевизоры — четкая передача движения с технологией 600Hz Sub-Field Drive, контрастность 2 000 000:1; ЖК-телевизоры — 100Hz Motion Picture Pro + Motion Focus, контрастность 20 000:1).
 Серия S — «лучший выбор для любителей видеоигр» (игровой режим, плазменные телевизоры — четкая передача движения с 550Hz Sub-Field Drive, ударопрочный экран TUF Панель; ЖК-телевизоры — панель IPS Alpha, срок службы 60 000 часов).
 Серия A — не поставляется на Российский рынок
 Серия U — только плазменные модели. Аналог серии S. Отличия от S-серии: нет антибликового фильтра, входа для ПК (D-sub), 2xHDMI
 Серия X — «телевизор для всей семьи» (система управления VIERA Link, срок службы — 100 000 часов для плазменных моделей, 60 000 часов для ЖК моделей, глубокий черный цвет)
 X15 — не поставляется на Российский рынок
 X10
 Серия C — аналог серии X. Отличия от плазменных моделей X-серии: нет антибликового фильтра, входа для ПК (D-sub), 2xHDMI

2008 
 Плазменные телевизоры Full HD: PY800, PY85, PY80, PY8
 ЖК-телевизоры Full HD: LZ85, LZ80
 Плазменные телевизоры HD Ready: PV80, PV8
 ЖК-телевизоры HD Ready: LX85, LX80, LE8

2007 
 Плазменные телевизоры Full HD: PY700, PY70
 ЖК-телевизоры Full HD: LZ70
 Плазменные телевизоры HD Ready: PV700, PV70, PV7
 ЖК-телевизоры HD Ready: LX700, LX70, LM70, LE7, LA70

2006 
 Плазменные телевизоры HD Ready: PV600, PV60, PA60
 ЖК-телевизоры HD Ready: LX600, LX60, LE60, LA60

2005 
 Плазменные телевизоры HD Ready: PV500, PA50
 ЖК-телевизоры HD Ready: LX500, LX50, LA5, LB5

2004 
 Плазменные телевизоры HD Ready: PV30, PA30
 ЖК-телевизоры HD Ready: LX1, LB30, LA2

Технологии 

VIERA Link -
это функция Panasonic для управления компонентами домашнего
кинотеатра: AV-ресивером, DVD-рекордером, DVD-плеером,
Blu-ray-плеером, домашним кинотеатром «в одной коробке»,
видеокамерой высокой четкости AVCHD и цифровым фотоаппаратом
Lumix, подключенными к телевизору Viera по HDMI интерфейсу
(CEC).
Управление осуществляется при помощи всего одного пульта дистанционного управления от телевизора Viera.

См. также 
 Panasonic
 VIERA Cast
 VIERA Link
 DLNA
 Secure Digital
 NeoPDP
 THX Display

Дополнительные материалы 
Тесты и обзоры 2009

 iXBT: Плазменный телевизор Panasonic VIERA TX-PR54Z11
 iXBT: Плазменный телевизор Panasonic VIERA TX-PR50V10
 iXBT: Плазменный телевизор Panasonic VIERA TX-PR42S10
 iXBT: ЖК-телевизор Panasonic VIERA TX-LR32V10
 iXBT: ЖК-телевизор Panasonic VIERA TX-LR37G10

Тесты и обзоры 2008

 iXBT: Плазменный телевизор Panasonic VIERA TH-R50PY800
 iXBT: ЖК-телевизор Panasonic VIERA TX-R37LZ85
 Плазма: мифы и реальность
 Телевизор Panasonic TH-R42PY70 — 42 дюйма Full HD плазмы
 Zoom.Cnews: VIERA Link — система домашнего развлечения от Panasonic
 YouTube: Видеоописание VIERA Link

Ссылки 
  Российский сайт VIERA
  Всемирный сайт VIERA
  Российский сайт Panasonic
  Всемирный сайт Panasonic
  Неофициальный канал о VIERA на YouTube
  Всемирная страница VIERA Link
  Viera Connect — Интернет-тв от Panasonic

 Panasonic